«It Won't Be Soon Before Long» — другий студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 16 травня 2007 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5